Nowy Port ist der Name folgender Orte:

 Nowy Port (Gdańsk) (Neufahrwasser), Stadtbezirk von Danzig, Polen
 Nowy Port (Russland), Dorf im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen, Russland